Overbite – projekt mający na celu popularyzację protokołu Gopher oraz utworzenie jak największej liczby jego klientów dla różnych systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych.

Obecnie dostępne są implementacje:
 OverbiteFF – wtyczka dla przeglądarki Mozilla Firefox oraz pakietu internetowego SeaMonkey. 
 Overbite for Android – klient Gophera dla systemu Android.
 Overbite Chrome – wtyczka dla przeglądarki Google Chrome.
 Public Gopher Proxy – bramka internetowa.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

  Link Gopher.

Rozszerzenia programu Mozilla Firefox
Gopher